En Pologne, Karpin peut désigner : 

dans la voïvodie de Łódź
 Karpin, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Karpin, village.

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Karpin, village du powiat de Choszczno,
 Karpin, village du powiat de Police.